Chiesa di San Valerio a Gombio, frazione di Castelnovo ne' Monti
Chiesa di San Valerio ad Occimiano
Chiesa di San Valerio a Tivoli
Chiesa di San Valerio a Cavalese